Amtsgericht Fürstenberg steht für:

 Amtsgericht Fürstenberg (Westfalen) in Fürstenberg (Westfalen), heute Stadtteil von Bad Wünnenberg, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Amtsgericht Fürstenberg/Havel in Fürstenberg/Havel, heute Stadt im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Amtsgericht Fürstenberg (Oder) in Fürstenberg, heute Stadtteil von Eisenhüttenstadt, Brandenburg